Девя́тнин — русская фамилия

Известные носители 
 Девятнин, Александр Петрович (1800—1849) — русский инженер путей сообщения, Инженер-генерал-лейтенант.
 Девятнин, Василий Николаевич (1862—1938) — русский эсперантист, преподаватель, переводчик и поэт.